Zdzisław Lewicki (1890-1914), żołnierz
 Zdzisław Lewicki, zapaśnik
 Zdzisław Lewicki, duchowny